Александр Аркадьевич Шлык (1 ноября 1928, Минск, БССР, СССР — 30 ноября 1984, там же) — советский и белорусский биохимик и физиолог растений.

Биография 
Родился 1 ноября 1928 года в Минске. В 1945 году поступил в БГУ, который он окончил в 1950 году. С 1950 по 1957 год работал в Институте биологии. С 1957 по 1973 год заведовал Лабораторией биофизики и изотопов при АН БССР. В 1973 году возглавил Институт фотобиологии, который был создан на базе Лаборатории биофизики и изотопов и занимал данную должность до своей смерти.

Скорпостижно скончался 30 ноября 1984 года в Минске, спустя почти месяц после празднования своего 56-летия.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены биофизике, биохимии, физиологии растений и фотобиологии. Автор свыше 117 научных работ.
 Обнаружил явление метаболической гетерогенности хлорофилла.
 Разработал основные принципы управления системой активных центров биосинтеза хлорофилла в растениях.
 Установил групповой характер образования молекул пигмента в особых центрах биосинтеза хлорофилла.

Членство в обществах 
 Член-корреспондент АН СССР (1966-84).

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 [http://www.vedu.ru/bigencdic/72096/ Биография на сайте БЭС.
 ОТКЗ

Родившиеся в Минске
Умершие в Минске
Биохимики по алфавиту
Учёные по алфавиту
Физиологи по алфавиту
Биохимики СССР
Биохимики Белоруссии
Физиологи СССР
Физиологи Белоруссии
Физиологи растений
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Белорусского государственного университета